

Europa 
 Ministero della giustizia – dicastero del governo albanese
 Ministero della giustizia – dicastero del governo bielorusso 
 Ministero della giustizia – dicastero del governo francese
 Ministero della giustizia – dicastero del governo greco
 Ministero della giustizia – dicastero del governo italiano
 Ministero della giustizia – dicastero del governo polacco
 Ministero della giustizia – dipartimento esecutivo responsabile della giustizia, dei tribunali, delle carceri e della libertà condizionale in Inghilterra e Galles
 Ministero della giustizia – dicastero del governo rumeno
 Ministero della giustizia – dicastero del governo russo
 Ministero della giustizia – dicastero del governo spagnolo
 Ministero della giustizia – dicastero del governo svedese
 Ministero della giustizia – dicastero del governo ucraino
 Ministero della giustizia e della sicurezza – dicastero del governo dei Paesi Bassi

Asia 
 Ministero della giustizia – dicastero del governo afghano
 Ministero della giustizia – dicastero del governo iraniano
 Ministero della giustizia – dicastero del governo israeliano
Ministero della giustizia – dicastero del governo della Corea del sud